Hrvatski radnik (Zagreb), glasilo Hrvatskog radničkog saveza
Hrvatski radnik (Pariz)
Hrvatski radnik (Göteborg)
Hrvatski radnik, glasilo Hrvatske radničke stranke (1906.)